

Personnalités 

 Charles Raffélis de Soissans (1691-1742), historien français ;
 Charles-Joseph de Raffélis de Saint-Sauveur (1725-1791), évêque français ;
 Jean-François de Rafélis de Broves (1729-1792), colonel et député français ;
 Jean Joseph de Rafélis de Broves (1715-1782), amiral français.